Тро́ицкий сельсове́т и Тро́ицкий се́льский сове́т — название ряда муниципальных образований и административных единиц:

Россия 
 Троицкий сельсовет — в Троицком районе Алтайского края.
 Троицкий сельсовет — в Усть-Пристанском районе Алтайского края.
 Троицкий сельсовет — в Благоварском районе Башкортостана.
 Троицкий сельсовет — в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Троицкий сельсовет — в Тасеевском районе Красноярского края.
 Троицкий сельсовет — в Железногорском районе Курской области.
 Троицкий сельсовет — в Курском районе Курской области.
 Троицкий сельсовет — в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Троицкий сельсовет — в Карасукском районе Новосибирской области.
 Троицкий сельсовет — в Кочковском районе Новосибирской области.
 Троицкий сельсовет — в Чистоозёрном районе Новосибирской области.
 Троицкий сельсовет — в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Троицкий сельсовет — в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Троицкий сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Троицкий сельсовет — в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Троицкий сельсовет — в Башмаковском районе Пензенской области.
 Троицкий сельсовет — в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Троицкий сельсовет — в Боградском районе Республики Хакасия.

 упразднённые
 Троицкий сельсовет — в Коммунистическом (1929—1935), Мытищинском (1935—1939) и Краснополянском (1939—1954) районах Московской области.
 Троицкий сельсовет — в Подольском (1929—1963, 1965—1978) и Ленинском (1963—1965) районах Московской области.
 Троицкий сельсовет — в Ивановском районе Амурской области.
 Троицкий сельсовет — в Пировском районе Красноярского края.
 Троицкий сельсовет — в Петуховском районе Курганской области.

Украина 
Упразднены в 2020 году.
 Троицкий сельский совет — в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Троицкий сельский совет — в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Троицкий сельский совет — в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Троицкий сельский совет — в Любашёвском районе Одесской области.
 Троицкий сельский совет — в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Троицкий сельский совет — в Попаснянском районе Луганской области.
 Троицкий сельский совет — в Новоодесском районе Николаевской области.
 Троицкий сельский совет — в Глобинском районе Полтавской области.
 Троицкий сельский совет — в Новгород-Северском районе Черниговской области.

См. также 
 Троицкое сельское поселение
 Троицкое муниципальное образование — в Заларинском районе Иркутской области